Мар'я́нівка (до 1945 року — Кронсфельд) — село в Україні, у Плодородненській сільській громаді Мелітопольського району Запорізької області. Населення становить 518 осіб.

Географія 
Село Мар'янівка розташоване за 0,5 км від села Новомиколаївка та за 3 км від села Новобогданівка. Поруч пролягають автошлях територіального значення   та залізниця Запоріжжя I — Мелітополь, найближча залізнична станція Федорівка (за 4 км).

Історія 
Село Мар'янівка засноване у 1825 році німцями-менонітами.

До 25 травня 2017 року село було адміністративним центром Мар'янівської сільської ради, яка в ході децентралізації об'єднана з Плодородненською сільською громадою.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Михайлівського району, село увійшло до складу Мелітопольського району.

Економіка 
 ПП «Незалежність».

Об'єкти соціальної сфери 
 Середня загальноосвітня школа.
 Дитячий дошкільний навчальний заклад.
 Будинок культури.
 Амбулаторія.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Мар'янівка 
 Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1970, с. 615

Села Запорізької області
Колишні німецькі колонії Запорізької області
Населені пункти Мелітопольського району